«Близкие друзья» (также известен как «Верные друзья» и «Дружба») (, на латинице Dostana) — индийский фильм, выпущенный в Болливуде в 2008 году. В фильме прослеживаются параллели с фильмом «Чак и Ларри: Пожарная свадьба».

Сюжет 
Фотограф Кунал и медбрат Самир живут в Майами. Они случайно знакомятся друг с другом, когда проводят ночь с девушками, живущими в одной квартире. Позднее через некоторое время они снова случайно встречаются, когда идут смотреть комнаты, которую они собираются арендовать. Хозяйка квартиры сдаёт две комнаты в трёхкомнатной квартире. Комнаты очень нравятся Куналу и Самиру и устраивают их по цене. Однако, хозяйка квартиры отказывается сдавать их мужчинам, так как в третьей комнате должна проживать её красавица-племянница Неха. Парни уходят ни с чем, так и не переубедив хозяйку.

Немного подумав, они возвращаются и говорят хозяйке, что ей нечего переживать за свою племянницу, так как они оба являются гей-парой и счастливы вместе. Немного поразмыслив, хозяйка соглашается. Однако, героям приходится изображать «сладкую парочку» в присутствии Нехи, так как они боятся, что она обо всём расскажет своей тёте. Всё осложняется тем, что оба героя влюбляются в Неху, которая становится их лучшей подругой.

И это ещё не всё. Кунал и Самир решают пойти дальше, они регистрируют себя как гей-пара в миграционной службе, чтобы быстрее получить вид на жительство в США. По ошибке документы приходят по почте матери Самира, и она узнаёт, что её сын живёт с мужчиной. Женщина тотчас же прилетает в Майами, чтобы прояснить вопрос. В то же время шеф Нехи, который является геем, пытается флиртовать с Куналом, а за Нехой ухаживает поклонник Абхиману.

В ролях 
 Приянка Чопра — Неха
 Абишек Баччан — Самир
 Джон Абрахам — Кунал
 Боман Ирани — Мистер М, шеф Нехи
 Кирон Кхер — Сима, мать Самира
 Бобби Деол — Абхиману
 Моника Габа — Анаита
 Сушмита Мукхерджи — тётя Нехи
 Шилпа Шетти — специальное появление в песне "Shut Up and Bounce"

Саундтрек

Интересные факты 
Действие фильма перенесено в США, поскольку подобные события, разворачивающиеся в Индии, были бы нереалистичными из-за того, что гомосексуальные отношения в Индии считаются уголовным преступлением. Поэтому тема гомосексуальности остаётся табу в индийском кинематографе. Тем не менее, статья 377 индийского Уголовного кодекса, ставящая гомосексуальные отношения вне закона, активно обсуждается в последние годы в правительстве, поэтому сняв подобный фильм, Каран Джохар надеялся, что «Dostana» сыграет свою роль в пересмотре данного законодательства.

В Пакистане фильм был обвинён в «пропаганде гомосексуализма» и запрещён к показу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 Каран Джохар о фильме Dostana // BollywoodTime, 27.08.2008
 Болливуд решился на фильм о гомосексуалах // GZT.ru, 29.01.2010

Фильмы Карана Джохара
Романтические кинокомедии Индии
Кинокомедии 2008 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на хинди
Фильмы Индии 2008 года